Rupieper ist der Nachname folgender Personen:

 Heinrich Rupieper (1899–1964), deutscher katholischer Geistlicher
 Hermann-Josef Rupieper (1942–2004), deutscher Historiker
 Mechthild Schroeter-Rupieper  (* 1964), Familientrauerbegleiterin, Fortbildungsreferentin und Autorin